Дубровин, Владимир Дмитриевич (14 июля 1855,Санкт-Петербург — 20 апреля 1879) — русский -народник, подпоручик русской армии.

Биография 
 1872 год — поступает в Кронштадтское морское техническое училище; затем учится в Рижском юнкерском училище.
 6 июля 1877 года — произведен в прапорщики.
 20 марта 1878 года — произведен  в подпоручики. Служил в 86-м пехотном Вильманстрандском полку, расположенном в Старой Руссе. Участник революционного кружка в Петербурге (А. Малиновская и др.); организатор одного из трёх первых военно-революционных кружков в русской армии, возникших в 1877—1878 годах; стремился создать военную террористическую организацию. Находился под негласным наблюдением военного начальства ввиду переписки его с революционными деятелями.
 16 декабря 1878 года — на квартире Дубровина в Лебедевом переулке (Старая Русса) произведен обыск, Дубровин оказал вооруженное сопротивление. Найдены революционная литература и оружие.
 22 февраля 1879 года — заключен в Петропавловскую крепость и предан суду.
 13 апреля 1879 года — приговорен Петербургским военно-окружным судом к смертной казни. 
 20 апреля 1879 года — повешен на валу Иоанновского равелина Петропавловской крепости в присутствии роты 86-го Вильманстрандского полка, в которой В. Д. Дубровин служил.

1 Завещаю всем честным людям поддерживать и распространять правду. 
2 Завещаю всем честным людям заступаться за угнетенных, 
и 3 Завещаю всем честным людям отомстить всем тем, из-за которых пролита была многих невинная кровь.

Память 
Именем В. Д. Дубровина назван переулок в Старой Руссе, ранее носивший название Лебедева переулка.

Стихотворение "Дубровин на исповеди" ("В тюрьме, пред казнию, удалый террорист/Попу-духовнику в глаза глядел сурово...") русского поэта-народовольца П.Безобразова (Прокопия Васильевича Григорьева), опубликованное в «Правде». Женева. 1882, 19 дек., № 14; а также Григорьев П. В. Стихотворения. Париж, 1883

Примечания

Ссылки 
 На сайте Народной Воли
 С энтузиазмом на эшафот (doc)

Народовольцы
Революционеры России
Персоналии:Старая Русса
Повешенные в Российской империи
Казнённые революционеры
Казнённые в Российской империи в XIX веке
Подпоручики